Il singolare del torneo di tennis Ankara Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kristina Mladenovic che ha battuto in finale Valerija Savinych 7–5, 5–7, 6–1.

Teste di serie

 Stéphanie Foretz Gacon (primo turno)
 Alexandra Cadanțu (primo turno)
 Valerija Savinych (finale)
 Nina Bratčikova (primo turno)

  Caroline Garcia (quarti di finale)
  Kristina Mladenovic (campionessa) 
  Mihaela Buzărnescu (quarti di finale)
  Mădălina Gojnea (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Ankara Cup 2011